Бикрам Сингх (; ) — индийский военный деятель, генерал, начальник штаба вооружённых сил Индии.

Биография 

31 марта 1972 года Бикрам Сингх вступил в ряды вооружённых сил Индии. В течение последних четырёх десятилетий он занимал различные командно-штабные должности в индийской армии.

Бикрам Сингх занимал пост заместителя командующего силами ООН по поддержанию мира в Демократической Республике Конго. Он также был наблюдателем от ООН в Никарагуа и Сальвадоре в начале 1990-х годов.

Генерал-лейтенант Бикрам Сингх с отличием закончил U.S. Army War College в американском штате Пенсильвания. Принимал участие в Каргильской войне с Пакистаном.

Примечания

Ссылки 
 Lt Gen Bikram Singh is next Army Chief

Военачальники Индии
Участники Индо-пакистанских войн
Выпускники Военного колледжа Армии США